Albert Guigui (syndicaliste) - (1903-1982)
Albert Guigui (Grand-Rabbin de Belgique) - (1944-..)